Alcuinus van York, Angelsaksisch geleerde en schrijver uit de 8e eeuw (ook Alcuinus van Tours naar de plaats waar hij overleed)
De Katholieke Studenten Sociëteit Alcuin van de K.S.V. Sanctus Virgilius in Delft
Alcuin (lettertype)